Isaacsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Isaacsohn (1899–1988), Journalistin und Schriftstellerin, siehe Gertrud Isolani
 Siegfried Isaacsohn (1845–1882), Pädagoge, Historiker und Lehrer sowie Mitarbeiter der Allgemeinen Deutschen Biographie

Siehe auch:
 Isaacson